Каландрелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каландрелли, Александр (итал. Alexander Emil Lodovico Calandrelli; 9 мая 1834, Берлин — 26 мая 1903, Ланквиц) — немецкий скульптор итальянского происхождения.
 Каландрелли, Хорхе — аргентинский композитор, аранжировщик, пианист, дирижёр и музыкальный продюсер.